Substrat (lingüística), llengua que es parlava en un territori i que ha deixat alguns trets lingüístics en la nova llengua que s'hi ha implantat
 Substrat o subsol, capa de sòl on es desenvolupen activitats dels éssers vius
 Substrat (biologia cel·lular)
 Substrat (química), substància que interaccionant amb una altra en una reacció química dona lloc a altres substàncies de propietats, característiques i conformació diferent, denominades productes 
 Substrat (bioquímica), substància sobre la qual actua un enzim 
 Substrat (electrònica)
 Substrat (jardineria)